Есенжанов, Жеписбай Есенжанович (1923—2017) — казахстанский нефтяник, председатель Казахского республиканского комитета профсоюза нефтяников.
 Есенжанов, Хамза Ихсанович (1908—1974) — советский писатель, лауреат Государственной премии Казахской ССР.